Донецкий — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Донецкий, Александр Леонидович — Георгиевский кавалер; поручик; 4 марта 1917.
 Донецкий, Алексей Алексеевич (1845 — после 1912) — член Государственного совета Российской империи, юрист, помещик.
 Донецкий, Василий Федосеевич (1850— после 1884) — деятель народнического движения.

Топоним

Россия 
 Донецкий — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Донецкий — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.

Украина 
 Донецкий — посёлок городского типа в Кировском городском совете Луганской области.

См. также 
 
 Донецкая, Фёкла Ивановна